El Torneig de Bogotà 2013, oficialment conegut com a Claro Open Colombia 2013, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de juliol de 2013 al Centro de Alto Rendimiento de Bogotà, Colòmbia.

El tennista croat Ivo Karlović va tornar a guanyar un torneig cinc anys després del seu últim del 2008 i superar un important malaltia per la qual va estar a punt de retirar-se.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013